

Irlanda
Holywell – località nei dintorni di Swords

Regno Unito
 Galles
Holywell – località del Flintshire

 Inghilterra
Holywell – località del Bedfordshire
Holywell – località del Cambridgeshire
Holywell – località della Cornovaglia
Holywell – località del Dorset
Holywell – località del distretto di Eastbourne (East Sussex)
Holywell – località dello Herefordshire
Holywell – località dello Hertfordshire
Holywell – località del Lincolnshire
Holywell – località dell'area di Shoreditch (Londra)
Holywell – località dell'Oxfordshire

 Irlanda del Nord
Holywell – località del Fermanagh